Gautrat ist der Familienname folgender Personen:

 Fabrice Gautrat (* 1987), US-amerikanischer Fußballspieler
 Morgan Gautrat (* 1993), US-amerikanische Fußballspielerin